Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) (; ) — организация, созданная в 1933 году. По состоянию на 2008 год, в FIAPF входит 25 ассоциаций продюсеров из 23 стран мира.

Цели и задачи 
FIAPF помогает продюсерам координировать действия и вырабатывать правила в следующих ключевых областях:
 Законодательство по авторскому праву и другим вопросам интеллектуальной собственности
 Противостояние пиратству
 Применение цифровых технологий и их влияние на цепочку начисления стоимости в аудиовизуальной сфере
 Процесс стандартизации технологии
 Регулирование СМИ
 Механизмы финансирования фильмов из частного и общественного сектора
 Вопросы, связанные с торговлей

Кинофестивали 
FIAPF занимается аккредитацией международных кинофестивалей. По состоянию на 2019 год аккредитацию FIAPF имел 46 фестиваль.

В 2019 году под эгидой FIAPF проводились:

Фестивали игровых фильмов 
15 конкурсных фестивалей игровых фильмов

Фестивали специализированных игровых фильмов 
23 конкурсных фестивалей специализированных игровых фильмов

Внеконкурсные фестивали игровых фильмов 
3 внеконкурсных фестиваля игровых фильмов
 Кинофестиваль в Торонто, Канада
 Римский кинофестиваль, Рим, Италия
 Viennale, Вена, Австрия

Фестивали документальных и короткометражных фильмов 
5 фестивалей документальных и короткометражных фильмов
 Кинофестиваль в Тампере
 Кинофестиваль в Оберхаузене
 Кинофестиваль в Кракове
 «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге
 Кинофестиваль в Бильбао

Требования к фестивалям 

FIAPF аккредитовывает фестивали за высокое качество их организации. Требования FIAPF к фестивалям, размещённые на официальном сайте, включают:

 Хорошие круглогодичные организационные ресурсы
 По-настоящему международный выбор фильмов и конкурсных жюри
 Размещение международных корреспондентов
 Тщательные меры по предотвращению пиратства
 Поддержка со стороны местной киноиндустрии
 Страховка всех копий фильмов
 Высокие стандарты официальных публикаций и информационного обеспечения (каталог, программки, флайеры)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт FIAPF
 FIAPF — кинофестивали
 FIAPF — кинофестивали (архив)

Творческие объединения кинематографистов
Международные ассоциации